De Rally van Catalonië 2006, formeel 42º Rally RACC Catalunya - Costa Daurada, was de 42e editie van de Rally van Catalonië en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2006. Het was de 411e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië